Emile puede referirse a:

Nombre 

 Emile, nombre propio masculino - variante española del nombre francés Émile, equivalente a Emilio:

Personajes 
 Émile Dubois (1867-1907), criminal francés;
 Émile Durkheim (1858-1917), sociólogo francés;

Literatura 
 Emilio, o De la educación (1762), tratado filosófico de Jean-Jacques Rousseau;